Adam Jelonek – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Jakub Jelonek – polski lekkoatleta, chodziarz
 Michał Jelonek – polski skrzypek, instrumentalista.
 Zygmunt Jelonek – polski radiotechnik
 Jelonek – solowy album Michała Jelonka.

Biologia
 jelonek (Lucanus) – rodzaj chrząszczy z rodziny jelonkowatych, w tym:
 jelonek rogacz
 jelonek (Elaphodus) – rodzaj ssaków z rodziny jeleniowatych, do którego należy tylko:
 jelonek czubaty
 jelonek – pierwszy człon nazwy gatunkowej ssaków z innych rodzajów jeleniowatych:
 jelonek bengalski (Axis porcinus)
 jelonek błotny (Hydropotes inermis)

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 9 podstawowych

 Jelonek – część miasta Krotoszyn
 Jelonek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Jelonek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Jelonek – kolonia wsi Karsznice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Jelonek– część wsi Jeleńska Huta w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Jelonek – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki
 Jelonek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno
 Jelonek – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo
 Jelonek – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Jelonek – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Jelonek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Suchy Las
 Jelonek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

Jeziora w Polsce
 Jezioro Jelonek – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork;
 Jezioro Jelonek – jezioro w Borach Tucholskich, w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo;
 Jezioro Jelonek – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud;
 Jezioro Jelonek – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno na terenie miasta Gniezno.

Zobacz też
 Jelonki

Bibliografia